Die Hand des Schicksals – cortometraggio del 1912 diretto da Heinrich Bolten-Baeckers e Carl Wilhelm
Die Hand des Schicksals – film del 1913 diretto da Eugen Illés
Die Hand des Schicksals – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Eiko-Film